Fischoeder oder Fischöder ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fischoeder (Franciscus Fischoeder; 1865–nach 1902), deutscher Schlacht- und Viehhof-Direktor und Königlicher Kreistierarzt zu Königsberg in Preußen
 Karl Fischoeder (Karl Fischöder; 1900–1940), deutscher Pädagoge und Schriftsteller